Зеддинер-Зе () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.   Занимает площадь 24,03 км². Официальный код  —  12 0 69 596.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга